Terme du langage familier désignant une proxénète.
Île Maquerelle (ou île des Cygnes), une ancienne île de Paris.

Voir aussi 
Maquereau